Castro de los Castillejos puede referirse a:
Castro de los Castillejos, en Anguita (Guadalajara, España);
Castro de los Castillejos, en Sanchorreja (Ávila, España).